Het ATP-toernooi van Marseille 2001 (met de officiële naam Open 13) werd van 12 tot en met 18 februari 2001 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Het toernooi van 2001 trok 50.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Marseille
Marseille